Mircea Stoian se poate referi la:
 Mircea Stoian (politician)
 Mircea Stoian (actor)